Vriendschap, een nauwe relatie tussen twee of meerdere mensen
 Vriendinnen (1936), een Russische film van Lev Arnstam
 Vriendinnen (2000), een Vlaamse film van Peter Monsaert
 Vriendinnen (televisieserie), fictiereeks die vanaf december 2014 te zien is op de Vlaamse televisiezender Eén